Estinzione (The Sixth Extinction) – romanzo di James Rollins del 2014
 La sesta estinzione: una storia innaturale (The Sixth Extinction: An Unnatural History) – saggio di Elizabeth Kolbert del 2014